Diospyros obovata är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Robert Wight. Diospyros obovata ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
obovata